Adrián Berbia Pose (Montevidéu, 12 de outubro de 1977) é um futebolista ururguaio que atua como goleiro. Atualmente está no Junior da Colômbia.

Carreira 
Berbia integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa América de 2001.

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético Bella Vista
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Club Atlético Cerro
Futebolistas do Liverpool Fútbol Club
Futebolistas do Club Olimpia
Futebolistas do Club Deportivo O'Higgins
Futebolistas do América de Cali
Futebolistas do Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club
Futebolistas do Real Cartagena
Futebolistas do Club Sportivo Miramar Misiones
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001